Murphy's Law ("legge di Murphy" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La legge di Murphy (Murphy's Law) – film del 1986 diretto da J. Lee Thompson

Musica 
 Murphy's Law – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Murphy's Law – album dei Murphy's Law del 1986
 Murphy's Law – album di Murphy Lee del 2003

Televisione 
Murphy's Law – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1988 al 1989
Murphy's Law – film per la televisione statunitense del 2001 diretto da John Strickland
 Murphy's Law – serie televisiva britannica trasmessa dal 2001 al 2007
 La legge di Murphy (Murphy's Law) – serie televisiva della BBC (2003-2007)